Менделе́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 Менделеев, Александр Георгиевич (1935—2013) — доктор исторических наук, профессор, журналист.
 Менделеев, Василий Дмитриевич (1886—1922) — русский инженер, создатель первого российского проекта танка.
 Менделеев, Владимир Дмитриевич (1865—1898) — русский инженер, специалист по мореходству.
 Менделеев, Дмитрий Владиславович  (род. 1967) — российский журналист.
 Менделеев, Дмитрий Иванович (1834—1907) — русский учёный-энциклопедист, общественный деятель, педагог. 
 Менделеев, Иван Павлович (1783—1847) — русский педагог, директор Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа, надворный советник.
 Менделеев, Иридий Михайлович (1927—1991) — советский учёный-медик.
 Менделеев, Павел Павлович (1863—1951) — русский общественный и государственный деятель, член Государственного Совета по выборам.

Другое 
 Менделеев — лунный кратер.
 (2769) Менделеев — астероид.
 Дмитрий Менделеев — научно-исследовательское судно.

См. также 
 Таблица Менделеева
 Менделеевск
 Менделеевские съезды
 
 Менделеевский район
 
 
 Менделеевская
 Менделеевская ГеоТЭС
 Международная Менделеевская олимпиада

Примечания